Caldensi – abitanti di Caldas (Antioquia)
Caldensi – abitanti di Caldas (Boyacá)
Caldensi – abitanti di Caldas (Brasile)
Caldensi – abitanti di Caldas Novas
Caldensi – abitanti di Caldes d'Estrac